Tepache puede referirse a:

 Tepache, bebida fermentada originaria de México; 
 Tepache, municipio del estado de Sonora, México, con cabecera en la población del mismo nombre.